Une trop bruyante solitude peut désigner :
 Une trop bruyante solitude (Příliš hlučná samota), un roman tchèque de Bohumil Hrabal paru en 1976.
 Une trop bruyante solitude, un film franco-tchèque de Věra Caïs sorti en 1992 adapté du roman homonyme.